Tepus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tepus, administrativ by, Yogyakarta, 
 Kecamatan Tepus, distrikt, Yogyakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar